Alexandra și infernul se poate referi la:

 Alexandra și infernul (roman), roman din 1966 de Laurențiu Fulga (ortografiat și ca Alexandra și Infernul)
 Alexandra și infernul (film), film din 1975 de Iulian Mihu bazat pe romanul omonim